Le qualificazioni del singolare del BRD Bucarest Open 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie 

  Jaroslava Švedova (ultimo turno)
  Petra Martić (qualificata)
  Risa Ozaki (secondo turno)
  Dar'ja Kasatkina (qualificata)

<li> Katarzyna Piter (primo turno)
<li> Maria Sakkarī (ultimo turno)
<li> Florencia Molinero (primo turno)
<li> Elise Mertens (primo turno)

Qualificati 

  Cristina Dinu
  Petra Martić

<li>  Réka-Luca Jani
<li>  Dar'ja Kasatkina

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

BRD Bucarest Open 2015
WTA Tour 2015